Amerikai Egyesült Államok
 Hauser (Idaho)
 Hauser (Oregon)